Редькинский сельсовет — административно-территориальная единица в составе городского округа город Бор Нижегородская область России).

Административный центр — село Редькино.

Населённые пункты 

В состав сельсовета входит 38 населённых пунктов.

Примечания 

Городской округ город Бор
Муниципальные образования Борского района Нижегородской области
Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году